Zebre – plurale di zebra, mammifero perissodattilo
 Zebre – franchiglia italiana di rugby a 15
 Le Zèbre – casa automobilistica francese